Vulva ou vagina

Ou ainda:
Buceta - sobrenome latino
Caixa - recipiente para se guardar rapé, chamado popularmente de "boceta"
Canção do álbum "Abre Essas Pernas Ao Vivo" da banda Velhas Virgens